Il pistolero (The Gunman) – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
The Gunman – film del 1952 diretto da Lewis D. Collins
Una promessa mantenuta (The Gunman) – film del 2004 diretto da Daniel Millican
 The Gunman – film del 2015 diretto da Pierre Morel